mikronacja (pseudopaństwo)
 mikronacja (wirtualne państwo)

Zobacz też:
 mikropaństwo (małe państwo)